Сезон ФК «Олександрія» 2018—2019 — 7-й сезон ФК «Олександрії» у вищому дивізіоні українського чемпіонату. Олександрійці виступали в Прем'єр-лізі та Кубку України.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Загалом

Прем'єр-ліга

Турнірна таблиця 

|}

Загальні результати

Результати по турах

Матчі

Кубок України

Статистика

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, які залишили команду по ходу сезону

|}
 
Останнє оновлення: 31 травня 2019

Бомбардири 

Останнє оновлення: 26 травня 2019

«Сухі матчі» 

Останнє оновлення: 31 травня 2019

Дисциплінарні порушення 

Останнє оновлення: 31 травня 2019

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Сезони ФК «Олександрія»
Українські футбольні клуби в сезоні 2018–2019